Оракул:
 Оракул — наиболее распространённая в античности форма прорицания.
 Оракул — гадательная книга; использование текста как оракула, например:
 книги Гомера — «Гомеров оракул» ();
 сборник цитат из Вергилия (со II века) — «Вергилиев оракул» ();
 в раннем христианстве тексты Библии — «Sortes Sanctorum» (), осуждённый собором в Агде (506 год).
 «Оракул» (с 2005) — российская хеви-метал группа из Москвы.
 Вычисления с оракулом — вычисление с помощью машины Тьюринга, дополненной оракулом, устройством способным «угадать» решение задачи за одно обращение.

См. также 
 Оракул Божественной Бутылки — концертный CD Аквариума.
 Вычисления с оракулом
 Oracle (значения)